Kolehmainen ist der Familienname folgender Personen:

 Eero Kolehmainen (1918–2013), finnischer Skilangläufer
 Hannes Kolehmainen (1889–1966), finnischer Langstreckenläufer
 Mikko Kolehmainen (* 1964), finnischer Kanute
 Ola Kolehmainen (* 1964), finnischer Künstler
 Olli Kolehmainen (* 1967), finnischer Kanute
 Tatu Kolehmainen (1885–1967), finnischer Langstreckenläufer
 Toni Kolehmainen (* 1988), finnischer Fußballspieler